Мари́но Фалье́ро (; 1274—1355) — венецианский дож, правивший в 1354—1355 годах.
  — попытка захвата власти в 1355 году. 
 «Марино Фальеро» — трагедия Джорджа Байрона (1820).  
 «Марино Фальеро» — трагедия Казимира Делавиня (1829).
 «Марино Фальеро» — трагедия А. Ч. Суинберна (1885).
 «Марино Фальеро» — опера Гаэтано Доницетти на либретто Джованни Бидери (1835).
 «Казнь дожа Марино Фальеро» — картина Эжена Делакруа (1827, Собрание Уоллеса).
 «Последние минуты дожа Марино Фальера» — картина Франческо Айеца (1867, Пинакотека Брера).
 «Портрет Марино Фальеро» — картина Франсиско Прадилья (1883).

См. также 
 «Дож и догаресса» — новелла Э. Т. А. Гофмана (1819—1821).
 Фальер